Sarah Island ist der Name folgender Inseln:

 Sarah Island (Massachusetts), Vereinigte Staaten
 Sarah Island (British Columbia), Kanada
 Sarah Island, Insel im Macquarie Harbour in Tasmanien, Australien